Zu den Strecken des Fahrplanfelds 471 (Golden-Pass-Line Luzern–Interlaken–Spiez–Zweisimmen–Montreux) siehe:

 Brünigbahn (Luzern–Interlaken)
 Thunerseebahn (Interlaken–Spiez)
 Spiez-Erlenbach-Zweisimmen-Bahn
 Bahnstrecke Lenk im Simmental–Montreux (Zweisimmen–Montreux)

400…